Лукаш Кубот и Марсело Мело — победители турнира.

Посев 
Все сеяные участники начинают турнир со второго раунда.

  Хенри Континен /  Джон Пирс (Четвертьфинал)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал)
  Джейми Маррей /  Бруно Соарес (Четвертьфинал)
  Лукаш Кубот /  Марсело Мело (Титул)
  Равен Класен /  Раджив Рам (Второй раунд)
  Николя Маю /  Эдуар Роже-Васслен (Финал)
  Марсель Гранольерс /  Иван Додиг (Четвертьфинал)
  Марк Лопес /  Фелисиано Лопес (Полуфинал)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира
 
Mutua Madrid Open 2017